Belgicus est originellement le nominatif masculin singulier d'un adjectif latin signifiant « qui a trait à la Gaule Belgique », repris en latin moderne pour signifier « qui a trait à la Belgique ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, belgicus est employé comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire,  (« Lion belgique ») est une figure emblématique symbolisant les Dix-Sept Provinces des anciens Pays-Bas, ainsi qu'une représentation cartographique traditionnelle des grands Pays-Bas, représentés sur les cartes sous la forme d'un lion (dont la silhouette a la forme générale du pays).

Anthroponyme 
 Belgicus est un pseudonyme de Barthélemy Dumortier (1797-1878), un botaniste et homme politique belge.

Épithète spécifique